Буонарро́ті () — назва італійського роду.

Найвідомішим носієм цього прізвища є:
 Мікеланджело Буонарроті (Мікеланджело) (1475—1564) — італійський скульптор;

Інші представники роду (чи носії прізвища):
 Мікеланджело Буонарроті Молодший (1568—1646) — автор ідеї створення музею «Каза Буонарроті», племінник Мікеланджело;
 Філіппо Буонарроті (1661—1733) — флорентійський посадовець, двоюрідний онук Мікеланджело;
 Джон Буонарроті Папворт (1775—1847) — продуктивний архітектор та митець;
 Філіппо (Філіппе) Буонарроті (1761—1837) — журналіст-революціонер;

 Буонарроті — станція метро у Мілані;
 Каза Буонарроті — музей у Флоренції;